Rafael Muñoz (atleet) (1963), Mexicaans atleet
 Rafael Muñoz (journalist) (1899-1972), Mexicaans journalist en schrijver
 Rafael Muñoz (muzikant) (overleden 1961) Puerto Ricaans muzikant en bandleider
 Rafael Muñoz (zwemmer) (1988), Spaans zwemmer
 Rafael Muñoz Núñez (1925-2010), Mexicaans bisschop
 Rafael Calderón Muñoz (1869-1943), Costaricaans politicus
 Rafael Francisco Muñoz González (1966), Spaans voormalig voetballer en manager